Боржко́вський — польське прізвище.

 Боржковський Валеріан Васильович (1864, Мізяків — 1919, Київ) — український етнограф, фольклорист, історик, статистик.
 Боржковський Олексій Васильович (1933) — військовий лікар-оториноларинголог, краєзнавець.